Pierrepont ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Pierrepont (Aisne)
 Pierrepont (Calvados)
 Pierrepont (Meurthe-et-Moselle)

Mit Namenszusatz:
 Pierrepont-sur-Avre im Département Somme
 Pierrepont-sur-l’Arentèle im Département Vosges

Pierrepont steht für:
 Pierrepont (New York), ein Dorf im US-Bundesstaat New York

Pierrepont ist der Familienname folgender Personen:
 Edwards Pierrepont (1817–1892), US-amerikanischer Jurist, Diplomat, Politiker und Justizminister (Attorney General)
 Evelyn Pierrepont, 2. Duke of Kingston upon Hull (1711–1773), britischer Peer und General
 Henry Pierrepont († 1499), englischer Ritter
 Henry Pierrepont, 1. Marquess of Dorchester (1607–1680), englischer Adeliger 
 Suzie Pierrepont (* 1985), englische Squashspielerin
 Pierrepont (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Baron Pierrepont
 Pierrepoint
 Pierpoint